Piuma – elemento del piumaggio
 Piuma – in vulcanologia, nuvola di tefrite e gas che si forma presso un vulcano in eruzione
 Gilera Saturno Bialbero Piuma – motocicletta
 Pesi piuma – categoria di pesi del pugilato
 Piuma – film del 2016 diretto da Roan Johnson
 Piuma – singolo di Alessandra Amoroso del 2021

Geografia

Brasile
 Piúma – comune brasiliano nello stato dell'Espírito Santo

Italia
 Piuma – quartiere di Gorizia, presso la quale sorge la chiesa di San Silvestro

Pagine correlate 
 Piuma blu